Суперкубок Європи 1976 — 3-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1975—1976 німецька «Баварія» та переможець Кубка володарів кубків 1975—1976 бельгійський «Андерлехт». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Андерлехт».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1975—1976
 Кубок володарів кубків 1975—1976

Посилання 
 Суперкубок Європи 1976  
 Суперкубок Європи 1976 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1976 у футболі
1976